fistuła – inaczej przetoka
 fistuła – inaczej falset
 fistuła – rodzaj piszczałki organowej charakteryzującej się wysokim brzmieniem